De Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 1998 werden van vrijdag 11 tot en met zondag 13 december 1998 georganiseerd in het moderne Ponds Forge International Sports Centre in het centrum van de Britse Sheffield. De tweede editie van het toernooi stond onder auspiciën van de Europese zwembond LEN. Aan het toernooi deden 355 zwemmers en zwemsters mee, afkomstig uit 34 landen.

Uitslagen

Vrijdag 11 december 1998

Zaterdag 12 december 1998

Zondag 13 december 1998

Wereldrecords in Sheffield

Wereldbesttijden* in Sheffield 

 = Niet-erkende en dus officieuze wereldrecords

Europese records in Sheffield

Medailleklassement 

NB: Zowel op de 100 meter schoolslag vrouwen als op de 4×50 meter vrije slag mannen werden twee gouden medailles uitgereikt én geen zilveren.

1998
Zwemmen in 1998
Zwemmen in het Verenigd Koninkrijk
Sport in Sheffield
Kortebaanzwemmen